Wolfstraat (Maastricht)
Wolfstraat (Nijmegen)
Wolfstraat (Helmond)